Archiv steht für:
 Archiv, Ort zur Aufbewahrung von Archivgut
 komprimierte Archivdateien, siehe Datenkompression

Das Archiv steht für:
 Das Archiv, kommunikationsgeschichtliche Zeitschrift
 Tatort: Das Archiv, österreichischer TV-Krimi aus dem Jahr 1986

Siehe auch:
 Archive
 Archiv Produktion
 Archiv Verlag